Vasconcelensi – abitanti di Alfredo Vasconcelos
Vasconcelensi – abitanti di Diogo de Vasconcelos (Minas Gerais)